In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Herne aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DFU: Deutsche Friedensunion
 DWU: Demokratische Wähler-Union
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 bis 1994: WG Grüne
 ab 1999: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 AL: Alternative Liste Herne für Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie
 BG: Bürgergemeinschaft
 UB: Unabhängige Bürger Herne
 WG Grüne: Wählergemeinschaft Grüne → Grüne

Abkürzungen 

 Ges.: Gesamt
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1952: zusätzlich: BHE: 3,7 %
2 1961: zusätzlich: DWU: 4,0 %
3 1964: zusätzlich: DFU: 4,0 %
4 2014: zusätzlich: Piraten: 2,7 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Wanne 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 3,4 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,9 %, UB: 3,1 %, BIG: 2,2 %

Stadtbezirk Eickel 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 2,7 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,4 %, UB: 2,0 %

Stadtbezirk Herne-Mitte 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,8 %

Stadtbezirk Sodingen 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,2 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Informationen zur Kommunalwahl 2009 (PDF)
 Information zur Kommunalwahl 2014 (PDF)

Herne
Politik (Herne)